

Список 
1 августа
 Бойл, Роберт (100) — американский художник-постановщик, работавший в том числе и над фильмами Альфреда Хичкока (Птицы, К северу через северо-запад, Марни). 
 Лукин, Вениамин Алексеевич (85) — заместитель Министра энергетики и электрификации СССР (1979—1992). 
 Смирнов, Александр Тимофеевич (95) — начальник Центрального автомобильного управления Министерства обороны СССР (1970—1982), генерал-полковник в отставке, Герой Социалистического Труда. 
 Тулькес, Самуил Григорьевич (80) — российский художник и учёный.
2 августа
 Камал Капур (90) - индийский актёр (104 фильма) 
 Келле, Владислав Жанович (89) - учёный-философ. 
 Прощенко, Дмитрий Григорьевич (88) - участник Великой Отечественной войны, старший сержант. Полный кавалер ордена Славы.
3 августа
 Хебб, Бобби (72) — американский музыкант, певец и композитор, автор хита «Sunny». 
 Донковцев, Геннадий Павлович (65) — председатель Оренбургского горисполкома (1985—1991), глава администрации Оренбурга (1993—2000). 
 Зентара, Эдмунд (81) — польский футболист и тренер. 
 Соловьёв, Леонид Алексеевич (70) — народный артист России, артист Владимирского областного театра драмы имени Луначарского. 
4 августа
 Коваленко, Валерия Владимировна (69) — заслуженная артистка РСФСР, артистка Орловского академического драматического театра им. И. С. Тургенева. 
 Хилл, Кеннет (61) — австралийский ботаник-систематик. 
5 августа
 Бинайса, Годфри (90) — временный президент Уганды (1979—1980). 
 Игнатьев, Евгений Алексеевич (73) — белорусский советский художник-постановщик, лауреат Государственной премии СССР (1984). 
 Обросов, Игорь Павлович (80) — народный художник РСФСР, действительный член Российской академии художеств. 
 Эстен, Юрген (96) — немецкий офицер-подводник, капитан 3-го ранга. 
 Шишлов, Юрий Николаевич (65) — российский футбольный тренер («Шинник», «Луч-Энергия»); убийство. 
6 августа
 Браговский, Эдуард Георгиевич (82) — народный художник России. Член-корреспондент Pоссийской Aкадемии Xудожеств.
 Громов, Александр Петрович (86) — советский и российский медик, член-корреспондент РАМН.
 Казаков, Валерий Петрович (76) — советский и российский ученый-химик, член-корреспондент РАН. 
 Коломиец, Михаил Маркович (91) — начальник управления по вводу систем противокосмической обороны и предупреждения о ракетном нападении Министерства обороны СССР (1963—1984), генерал-лейтенант в отставке, Герой Социалистического Труда. 
 Линносвуо, Пентти (77) — финский спортсмен, чемпион Олимпийских игр в Мельбурне (1956) в стрельбе из произвольного пистолета и в Токио (1964) — из скорострельного пистолета по силуэтам. 
 Шевцов, Алексей Васильевич (93) — председатель Сахалинского облисполкома (1969—1979). 
 Эстбю, Кнут (87) — норвежский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1948 г. в Лондоне в заезде байдарок-двоек на 10 000 м. 
7 августа
 Горбенко, Леонид Петрович (71) — губернатор Калининградской области (1996—2000). 
 Захаров, Александр Григорьевич (89) — помощник главнокомандующего по военно-учебным заведениям — начальник военно-учебных заведений РВСН (1965—1971), генерал-лейтенант в отставке. 
 Кремер, Бруно (80) — французский актёр. 
 Кулиш, Татьяна Петровна (58) — актриса Александринского театра, заслуженная артистка РСФСР. 
 Леонова, Анна Николаевна (87) — мастер Рязанского завода электронных приборов, Герой Социалистического Труда. 
 Растрепаев, Дмитрий (23) — легкоатлет-паралимпиец, двукратный чемпион мира, погиб в уличной драке .
 Сальников, Владимир Александрович (70) — актёр Московского театра юного зрителя, заслуженный артист России. 
8 августа
 Боковиков, Александр Александрович (53) — губернатор Эвенкийского автономного округа (1997—2001). 
 Нил, Патриция (84) — американская актриса, лауреат премии «Оскар» за лучшую женскую роль (1963). 
 Яковлева, Ольга Владимировна (24) — российская баскетболистка («Вологда-Чеваката»). 
9 августа
 ДиЧенцо, Джордж (70) — американский актёр. 
 Октай Казымов (77) — азербайджанский и советский композитор, народный артист Азербайджана.
 Стивенс, Тэд (86) — американский сенатор от штата Аляска (1968—2009), председатель Сената США (2003—2007); авиакатастрофа. 
 Халаичев, Лев Феоктистович (71) — российский хоккеист, нападающий сборной СССР и нижегородского «Торпедо». 
 Федосеев, Владимир Захарович (78) — советский и российский актёр, театральный режиссёр, театральный педагог. 
 Пушечников, Иван Фёдорович (92) — русский гобоист, профессор РАМ им. Гнесиных. [www.forumklassika.ru/showthread.php?t=64584]
10 августа
 Афанасьев, Александр Михайлович (72) — советский и российский физик, лауреат Государственной премии, член-корреспондент РАН, профессор. 
 Богдановский, Лев Константинович (84) — слесарь-инструментальщик Рязанского завода счетно-аналитических машин, Герой Социалистического Труда (1988). 
 Волпер, Дэвид (82) — американский кинопродюсер. 
 Горулёв, Владимир Фёдорович (80) — председатель Ярославского облисполкома (1985—1990). 
 Демичев, Пётр Нилович (92) — советский государственный и партийный деятель, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1964—1988), министр культуры СССР (1974—1986), первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР (1986—1988), секретарь ЦК КПСС (1961—1974). 
 Доусон, Дана (36) — американская актриса и певица; рак. 
 Кисунько, Василий Григорьевич (69) — российский искусствовед, профессор Московской консерватории.
 Кларк, Брайан (67) — английский футболист («Бристоль Сити»). 
 Петтигрю, Антонио (42) — американский спринтер, чемпион мира в беге на 400 м в Токио (1991), обладатель золотой олимпийской медали Сиднея-2000, впоследствии лишённый её из-за применения допинга 
 Пинто, Лео (96) — индийский спортсмен, игрок в хоккей на траве. Чемпион Олимпиады в Лондоне (1948). 
 Стэнсфилд, Адам (31) — футболист английского клуба «Эксетер Сити», злокачественное новообразование толстой кишки. 
11 августа
 Гинтаутас Абарюс (51) — литовский джазовый пианист и композитор.
 Гурьев, Алексей Андреевич (53) — советский российский актёр, артист Ленинградского театра музыкальной комедии (1980—1988). 
 Халл, Дэвид Ли (75) — американский философ науки 
 Целльнер, Арнольд (83) — американский экономист. 
 Шлейнштайн, Бруно (Бруно С.) (78) — немецкий актёр и музыкант. 
12 августа
 Гарднер, Лоренс (67) — английский писатель. 
 Ким, Андрэ (74) — корейский дизайнер. 
 Борис Колесник — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кочергов, Юрий Васильевич (66) — артист Воронежского театра драмы имени Кольцова, народный артист России. 
 Марко, Гвидо де (79) — президент Мальты (1999—2004). 
 Олех, Артур (70) — польский боксёр, серебряный призёр Олимпийских Игр в Токио (1964) и в Мехико (1968) в наилегчайшем весе. 
 Спиридонов, Юрий Алексеевич (71) — Глава Республики Коми (1994—2002), первый секретарь Коми обкома КПСС (1989—1990). 
13 августа
 Лорик Маршания (78) — абхазский и грузинский учёный и общественный деятель, академик, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель наук.
 Остин, Колин (69) — британский филолог-классик.
14 августа
 Моше Левин (88) — американский историк, специализирующийся на истории СССР.
 Линкольн, Эбби (80) — американская джазовая певица, актриса. 
 Чекиев, Тынчтыкбек Бешкемпирович (49) — губернатор Нарынской области (Киргизия) (2009—2010); убийство. 
 Тимохин, Всеволод Васильевич (76) — советский и российский радио-журналист, историк оперы. [www.forumklassika.ru/showthread.php?t=63720]
15 августа
 Журавлёв, Александр Григорьевич (100) — Герой Советского Союза
 Клочков, Иван Фролович (87) — генерал-майор в отставке, Герой Советского Союза, народный депутат СССР. 
16 августа
 Иоаннидис, Димитриос (87) — член греческой хунты «чёрных полковников» в 1967—1974 гг. и её глава в 1973—1974 гг. 
 Кабиббо, Никола (75) — итальянский ученый-физик. 
 Осокин, Леонид Александрович (40) — российский актер театра и кино. 
 Фримэн, Кристофер (88) — английский экономист. 
17 августа
 Кермоуд, Фрэнк (90) — английский историк и теоретик литературы, эссеист. 
 Кодру, Анатол (74) - советский и молдавский поэт и кинорежиссёр .
 Коссига, Франческо (82) — президент Италии (1985—1992). 
 Боровой, Яков Львович (62) — российский журналист и писатель
18 августа
 Коннолли, Гарольд (79) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион в метании молота Летних игр в Мельбурне (1956). 
 Маринович, Людмила Петровна (78) — доктор исторических наук, один из ведущих советских и российских специалистов по истории Древней Греции.
 Ульяненко, Олесь (48) — украинский писатель. 
19 августа
 Борткевич, Зенон Янович (72) — советский ватерполист, заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр Олимпийских Игр 1964 г. в Токио. 
 Греков, Юрий Фёдорович (72) — русский молдавский писатель. 
 Евдокимов, Николай Семёнович (88) — советский, российский писатель.
 Назаренко, Александр Константинович (89) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сорокин, Георгий Васильевич (93) — российский актёр, народный артист России. 
 Эфраим Севела (82) — русский писатель, сценарист и кинорежиссёр. 
20 августа
 Брумберг, Леонид Ефимович (85) — российский пианист. 
 Дудж, Джеймс (88) — министр иностранных дел Ирландии (1981—1982). 
 Литвинский, Борис Анатольевич (87) — основатель научной школы археологии в Таджикистане, академик АН Таджикистана. 
 Мурджиа, Тиберио (81) — итальянский актер. 
 Соколов, Станислав Александрович (70) — советский и российский киноактёр, заслуженный артист России (1997). 
 Сычёв, Дмитрий Викторович (37) — мэр Мелитополя (2006—2010); умер в больнице от травм, полученных в ДТП. 
21 августа
 Апостол, Георге (97) — генеральный секретарь Коммунистической партии Румынии (1954—1955). 
 Вагабов, Магомедали Абдулгамидович (35) — дагестанский террорист, организатор взрывов в московском метро 29 марта 2010 г.; убит в результате спецоперации ФСБ. 
 Шлингензиф, Кристоф (49) — немецкий актер и режиссёр. 
 Яковлев, Вадим Сергеевич (71) — советский молдавский оператор и режиссёр. 
22 августа
 Бобек, Степан (86) — югославский футболист и тренер, вице-чемпион Олимпийский игр в 1948 году (Лондон) и 1952 году (Хельсинки). 
 Гранберг, Александр Григорьевич (74) — российский экономист, академик РАН (1990), председатель Совета по изучению производительных сил (с 1992). 
 Монтиньяк, Мишель (66) — французский диетолог, автор методик по снижению избыточного веса. 
 Оласкоага, Ариэль (81) — уругвайский баскетболист, бронзовый призёр Олимпийских игр в Мельбурне (1956). 
 Плеханов, Сергей Яковлевич (74) — заслуженный тренер СССР, тренер олимпийских чемпионов по лыжному спорту.
23 августа
 Альбер, Марсель (92) — французский лётчик, Герой Советского Союза 
 Вайс, Джордж Дэвид (89) — американский композитор и поэт-песенник
 Кон, Сатоси (46) — японский режиссёр анимации. 
 Ямадаев, Сулим Бекмирзаевич (37) — российский военный деятель, командир батальона «Восток» (2003—2008), Герой Российской Федерации. 
 Сергей Ячник (92) — Герой Советского Союза.
24 августа
 Мсрян, Владимир Иванович (72) — армянский советский актёр, народный артист Армянской ССР (1987); рак крови. 
 Рахманов, Талгат Лутфуллович (90) — первый секретарь Илишевского райкома КПСС (1962—1987), Герой Социалистического Труда. 
 Саксби, Уильям (94) — Генеральный прокурор США (1974—1975). 
25 августа
 Болдырев, Анатолий Александрович (85) — бывший начальник штаба — первый заместитель командующего 6-й гвардейской танковой армией, генерал-лейтенант в отставке. 
 Ежов, Валентин Иванович (83) — украинский советский архитектор, главный архитектор Киева (1981—1987). 
 Жинкин, Георгий Николаевич (93) — основатель кафедры «Экономика и организация строительства» ЛИИЖТ, доктор технических наук, почётный железнодорожник.
 Иванов, Юрий Евгеньевич (52) — генерал-майор, заместитель начальника ГРУ Генштаба Вооружённых сил РФ; несчастный случай. 
 Мусеев, Сергей Зинятович (50) — генеральный директор КП «Харьковский метрополитен»; ДТП. 
 Фильмот, Даниэль (62) — глава конголезской авиакомпании Filair; авиакатастрофа. 
26 августа
 Баумгартль, Франк (55) — восточногерманский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр в Монреале (1976) в беге на 3000 м с препятствиями. 
 Карефа-Смарт, Джон (95) — министр иностранных дел Сьерра-Леоне (1961—1964). 
 Мейтленд, Роберт (86) — британский велогонщик, серебряный призёр Летних игр в Лондоне (1948) в групповой шоссейной гонке; последствия инфаркта. 
 Мюллер, Эвальд Францевич (84) — один из старейших российских адвокатов. 
27 августа
 Брыкалов, Владимир Григорьевич (84) — Герой Социалистического Труда.
 Гесинк, Антон (76) — голландский дзюдоист, трёхкратный победитель чемпионатов мира (1961, 1964 и 1965), чемпион Олимпийских игр 1964 года (Токио). 
 Монин, Александр (55) — вокалист ряда музыкальных групп, в том числе группы «Круиз»; перитонит и острая сердечная недостаточность. 
28 августа
 Августинос (103) — митрополит Флоринский, Пресский и Эордейский (1967—2000), Элладская православная церковь. 
 Данилевский, Евгений Иванович (82) — российский живописец, народный художник РСФСР (1985). 
 Ленуар, Уильям (71) — американский астронавт. 
 Пономарёв, Вадим Алексеевич (85) — член военного совета — начальник политуправления Московского округа ПВО (1975—1985), генерал-лейтенант в отставке. 
 Сатиев, Нариман (19) — чемпион мира по тайскому боксу, дагестанский террорист; убит. 
 Хасани, Синан (88) — председатель Президиума Социалистической Федеративной Республики Югославии (1986—1987). 
29 августа
 Базакин, Николай Николаевич (87) — Герой Советского Союза.
 Войстроченко, Анатолий Фомич (73) — первый секретарь Брянского обкома КПСС (1984—1991), председатель Брянского областного Совета (1990—1991). 
30 августа
 Варальо, Франсиско Антонио (100) — аргентинский футболист, последний из участников первого чемпионата мира по футболу. 
 Калашников, Виктор Васильевич(93) — участник Великой Отечественной войны, Герой России.
 Корно, Ален (67) — французский режиссёр, продюсер и сценарист. 
 Лаэл, Николас (71) — генеральный прокурор Великобритании (1992—1997); рак. 
 Лонгли, Виктория (49) — австралийская актриса. 
 Несмелова, Римма Валентиновна (86) — актриса Воронежского театра драмы имени Кольцова, заслуженная артистка России. 
 Садо, Михаил Юханович (76) — российский лингвист, семитолог, инициатор ассирийского национально-культурного движения СССР в 1980-х. 
31 августа
 Корнеев, Александр Васильевич (80) — советский и российский флейтист, дирижёр, музыкальный педагог, народный артист РСФСР (1987). 
 Севостьянов, Алексей Григорьевич (100) — учёный текстильщик и педагог.
 Уфимцев, Иван Васильевич (82) — советский режиссёр-мультипликатор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. 
 Финьон, Лоран (50) — французский велогонщик, двукратный победитель Тур де Франс (1983, 1984); рак. 
 Шкодров, Владимир Георгиев (80) — болгарский астроном. 
 Юрась Свирка (77) — белорусский поэт.